Амадок (; ):

 Амадок I — царь Одрисского царства во Фракии (правил 408—389 годах до н. э.).
 Амадок II — царь Одрисского царства во Фракии (правил 359—351 годах до н. э.).